A Liga Portuguesa de Basquetebol (Seniores) de 2011/2012 foi a 79ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 12 equipas, em duas fases. O CAB Madeira desistiu nas meias-finais (2ª fase) da competição. O Sport Lisboa e Benfica conquistou o seu 23º Título.

Primeira Fase

Clasificação Fase Regular

Calendário Fase Regular

Nota: O Jogo da 4ª Jornada entre SC Lusitânia e a AD Ovarense realizou-se em Ovar (25/11/2011) 57-88

Segunda Fase

Play-offs 

Nota: O CAB Madeira desistiu nas meias-finais da competição.

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=3656&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=3656&layout=resultados

http://www.fpb.pt/fpb2014/start_fpb_2014